CZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chisana (Alaska) (Stati Uniti)